Юзес:

 Юзес — город на юге Франции, в департаменте Гар.
 Юзес, Анна (1848—†) — французская политическая деятельница, герцогиня.
 Юзес, Антуан де Крюссоль (1528—1573) — один из предводителей гугенотов времен Религиозных войн во Франции.

Примечания